Alfabet fonètic internacional, alfabet fonètic usat per lingüistes per representar acuradament i de manera unívoca cada un de la completa varietat de sons
 Associació Fonètica Internacional, associació que promou l'estudi i la divulgació de la fonètica
 AFI (grup musical), grup de rock estatunidenc
 American Film Institute, Institut de Cinema dels Estats Units
 Australian Film Institute, Institut australià de cinema